Medical Device Regulation
Mitteldeutscher Rundfunk
 Mouvement démocratique républicain
 Metropolitan District Railway